Membre del Parlament Europeu o diputat europeu, diputat del Parlament Europeu
 MPE-FEC (del seu nom en anglès Multiprotocol Encapsulation - Forward Error Correction), protocol de correcció d'errors usat a l'estàndard de televisió DVB-H